

Geografia
 Vogt – comune del distretto governativo di Tubinga (Baden-Württemberg, Germania)

Storia
 Vogt – titolo usato in area tedesca per indicare chi gestiva un'avvocazia

Persone
 A. E. van Vogt – scrittore statunitense
 Achim Vogt – sciatore alpino liechtensteinese
 Carina Vogt – saltatrice con gli sci tedesca
 Carl Vogt – filosofo e zoologo tedesco
 Carl de Vogt – attore e cantante tedesco
 Franz-Josef Vogt – calciatore liechtensteinese
 Fredrik Vogt – ingegnere norvegese
 Gerhard Vogt – calciatore tedesco
 Heinrich Vogt – astronomo tedesco
 Heinrich Vogt – neurologo tedesco
 Jakob Vogt – sollevatore tedesco
 Jordan Vogt-Roberts – regista, sceneggiatore e attore statunitense
 Jørgen Herman Vogt – politico norvegese
 Joseph Vogt – storico tedesco
 Kevin Vogt – calciatore tedesco
 Lars Vogt – pianista tedesco
 Lothar Vogt – scacchista tedesco
 Mary E. Vogt – costumista statunitense
 Matthias Theodor Vogt – storico e musicologo tedesco
 Miriam Vogt – sciatrice alpina tedesca
 Oliver Vogt – cestista svizzero
 Oskar Vogt – neurologo tedesco
 Petra Vogt – atleta tedesca
 Richard Vogt – ingegnere aeronautico tedesco
 Stephanie Vogt – tennista liechtensteinese
 Steven S. Vogt – astronomo statunitense

Pagine correlate
 Voigt